Киселево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 52 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Притыкино, Звягино, Великорецкий Липовик.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

В советские годы существовала начальная школа.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района